Plaats in Indonesië
 Tasikharjo (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tasikharjo (Jenu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java